Cantonul Montbozon este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Authoison || align="right" | 214 || align="right" | 70190 || align="right" | 70038
|-
| La Barre || align="right" | 61 || align="right" | 70190 || align="right" | 70050
|-
| Beaumotte-Aubertans || align="right" | 467 || align="right" | 70190 || align="right" | 70059
|-
| Besnans || align="right" | 56 || align="right" | 70230 || align="right" | 70065
|-
| Bouhans-lès-Montbozon || align="right" | 89 || align="right" | 70230 || align="right" | 70082
|-
| Cenans || align="right" | 111 || align="right" | 70230 || align="right" | 70113
|-
| Chassey-lès-Montbozon || align="right" | 201 || align="right" | 70230 || align="right" | 70137
|-
| Cognières || align="right" | 86 || align="right" | 70230 || align="right" | 70159
|-
| Dampierre-sur-Linotte || align="right" | 725 || align="right" | 70230 || align="right" | 70197
|-
| Échenoz-le-Sec || align="right" | 282 || align="right" | 70000 || align="right" | 70208
|-
| Filain || align="right" | 226 || align="right" | 70230 || align="right" | 70234
|-
| Fontenois-lès-Montbozon || align="right" | 291 || align="right" | 70230 || align="right" | 70243
|-
| Larians-et-Munans || align="right" | 212 || align="right" | 70230 || align="right" | 70296
|-
| Loulans-Verchamp || align="right" | 378 || align="right" | 70230 || align="right" | 70309
|-
| Le Magnoray || align="right" | 91 || align="right" | 70000 || align="right" | 70316
|-
| Maussans || align="right" | 71 || align="right" | 70230 || align="right" | 70335
|-
| Montbozon || align="right" | 477 || align="right" | 70230 || align="right" | 70357
|-
| Ormenans || align="right" | 51 || align="right" | 70230 || align="right" | 70397
|-
| Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers || align="right" | 76 || align="right" | 70230 || align="right" | 70449
|-
| Ruhans || align="right" | 111 || align="right" | 70190 || align="right" | 70456
|-
| Thieffrans || align="right" | 179 || align="right" | 70230 || align="right" | 70500
|-
| Thiénans || align="right" | 68 || align="right" | 70230 || align="right" | 70501
|-
| Vellefaux || align="right" | 480 || align="right" | 70000 || align="right" | 70532
|-
| Villers-Pater || align="right" | 38 || align="right" | 70190 || align="right" | 70565
|-
| Vy-lès-Filain || align="right" | 73 || align="right" | 70230 || align="right" | 70583
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône